Mahone Bay kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mahone Bay (ort), Nova Scotia, 
 Mahone Bay (vik), Nova Scotia, 

Robotskapade Kanadaförgreningar